La notion d'équipement représente l'ensemble des accessoires fonctionnels,  ou machines dont est doté une personne, un ménage, une collectivité :
 L'équipement d'un produit fini est l'ensemble des petits articles fonctionnels (ex. les amortisseurs, alternateurs, optiques, boîtiers électroniques… constituent l'équipement d'une automobile) ; par abus de langage, article d'équipement.
 Les équipements désignent l'ensemble des installations techniques d'un bâtiment.
L'équipement de la maison regroupe l'ensemble des produits électroménagers.
 En France, les services de l'Équipement sont responsables de la voirie et de la signalisation maritime. Ils dépendent de la Direction départementale de l'Équipement.
 L'équipement ferroviaire regroupe l'infrastructure et le matériel roulant.
 Un  équipement est utilisé dans un jeu de rôle.

Parmi les éléments d'équipement spécifiques, on trouve :

 Équipement de protection individuelle
 Équipement de laboratoire en chimie
 Équipement de survie
 Équipement de vie
 Équipement sportif
 Équipement culturel